Cody Martin est un personnage de fiction de La Vie de palace de Zack et Cody et La Vie de croisière de Zack et Cody interprété par Cole Sprouse.

Biographie 

Fils de Carey et Kurt Martin, Cody est né à l'hôpital St Joseph, à Seattle, un samedi, à , après son frère jumeau Zack qui est né à . Sa date de naissance n'est pas claire. Dans l'épisode « Partie d'échec » (saison 3) de La Vie de croisière de Zack et Cody, il dit être né en 1993. Cependant, dans La Vie de palace de Zack et Cody, dans l'épisode « Pauvre petite fille de riche », son frère et lui regardent une vidéo de leur naissance et disent être nés le . Son groupe sanguin est AB négatif.

Cody est également apparu sur les  d'autres épisodes de  série, tels que Phénomène Raven, Les Sorciers de Waverly Place, Hannah Montana.

Caractère 
Cody Martin représente l'élève modèle et le garçon bien éduqué. Ses passions : le travail et l'école. Contrairement à son frère Zack. Pendant tout le long de la série La Vie de palace de Zack et Cody, on le voit toujours agacé par les blagues de son frère mais quelquefois ils sont très complices tous les deux.

Dans La Vie de croisière de Zack et Cody, il est amoureux de Bailey Pickett dans la  et arrive à sortir avec elle dans La Vie de croisière ensorcelante d'Hannah Montana. Il prend un peu plus de confiance en lui sur le S.S Tipton.

Son plus grand rêve est de gagner un prix Nobel. Il sait aisément parler le japonais, il joue du cor et du violon.

Cody et les études 
Cody Martin est un passionné de sciences. Dans la  de La Vie de croisière de Zack et Cody, il rêve d'aller étudier à l'université de Harvard. Quand le doyen de cette université monte sur le bateau le temps d'une courte croisière (), Cody fait tout pour bien se faire voir de celui-ci. Malheureusement, Zack, son frère jumeau, tombe amoureux de la fille du doyen, Olivia, et fait tout pour sortir avec elle. Zack va donc être mal vu par le doyen, et Cody va aussi en payer le prix. Il va donc oublier Harvard et fera tout pour aller dans l'université de Yale. Dans le dernier épisode de la  de la série, on apprend que la demande de Cody est refusée. Bailey Pickett, sa petite amie, elle aussi très intelligente, a été acceptée à Yale.

Cody Martin à L'Hôtel Tipton 
Cody s'installe à l'hôtel Tipton à Boston (qui appartient au père de London Tipton) avec son frère Zack car sa mère, Carey Martin, est engagée comme chanteuse à l'hôtel et que leur père Kurt Martin, chanteur lui aussi, fait des tournées.  est très souvent exaspéré par son comportement, mais surtout par le comportement de son frère jumeau Zack. Il se lie d'amitié avec Maddie FitzPatrick, la vendeuse de confiserie, et London Tipton, la riche héritière de l'hôtel. Cody Martin a une petite amie nommée Barbara Brownstein

Cody Martin sur le SS Tipton 
Cody et Zack étudient sur le SS Tipton, au lycée du , enseignés par . Cody ne partage plus sa chambre avec Zack mais il fut contraint de partager sa cabine avec Woody Fink, qui est tout son contraire, Cody étant maniaque et intelligent et Woody très gourmand et très désordonné. Il retrouve London Tipton, il tombe amoureux de Bailey Pickett et se lie d'amitié avec Marcus Little, ancien chanteur qui partage la cabine de Zack.

Au cours de la série, les jumeaux deviennent moins proches. À partir de l' de la , Cody devient le « garçon de bain », à cause de Zack qui a épuisé toutes leur réserves d'argent en se servant excessivement de leurs cartes de crédit.

On apprend dans la  que Cody et Zack ont des ancêtres Suédois.

Les amis de Cody Martin

Zack Martin 
Personnage dans La Vie de palace de Zack et Cody et La Vie de croisière de Zack et Cody interprété par Dylan Sprouse.
  
Zack Martin est le jumeau de Cody et il est né 10 minutes avant lui. Pourtant, tout les oppose. Zack est désordonné et ne prête pas attention aux études. Il adore séduire les filles à bord du S.S Tipton, tandis que Cody n'est fidèle qu'à Bailey, même avant de sortir avec elle. Zack est souvent exaspéré par les connaissances de Cody, et ils trouvent ses longs monologues inutiles. Zack se sert parfois de Cody pour sortir avec une fille, ou pour qu'il fasse ses devoirs. Zack est très espiègle, extraverti et fêtard, Cody est timide et sérieux.
Malgré leurs différences qui créent des disputes, ils s'aiment énormément.

Bailey Pickett 
Personnage dans La Vie de croisière de Zack et Cody interprété par Debby Ryan.
  
Bailey Pickett est une jeune fille naturelle et un peu garçon manqué. Elle est très intelligente, très généreuse, plutôt espiègle et elle adore les animaux.
Cody tombe amoureux d'elle très vite et se donne six mois pour la séduire. À la fin de la , il sort avec elle. Tout le long de la , ils sont très amoureux. Pourtant à la fin de cette saison, ils rompent à Paris, à cause d'un malentendu. Durant toute la , Cody est malheureux et Bailey aussi de son côté. Il est très jaloux de Mouch, l'ancien petit ami de Bailey, cow-boy très fort et très beau, auquel il avait déjà eu affaire dans la . Une sorte de compétition s'installe entre Cody et Bailey. Vers la fin de la , Bailey décide de rentrer à Ketelkorn, son pays natal, pour assister à l'anniversaire de sa grand-mère, « Mamie Pickett », sans dire au revoir à Cody. Quand il apprend qu'elle est partie et qu'elle a des problèmes, il se rend chez elle. À la fin, Bailey fait un rêve étrange, une parodie du magicien d'Oz et sait que c'est Cody qu'elle aime. Ils se remettent ensemble.

London Tipton 
Personnage dans La Vie de palace de Zack et Cody et La Vie de croisière de Zack et Cody interprété par Brenda Song.

London Tipton est une fille pourri-gâtée, naïve. Cody et elle se connaissent depuis qu'ils vivent à l'hôtel Tipton et se retrouvent sur le S.S Tipton. Cody l'aide parfois pour ses devoirs, car les connaissances de London sont très limités. Cody profite parfois de sa naïveté lorsqu'il a besoin d'argent. Il se confie à elle quand il entame sa relation avec Bailey sur le S.S Tipton. London n'hésite pas à le rabaisser et à dire qu'elle le trouve ennuyeux ou qu'il n'a aucune chance de sortir avec une autre fille que Bailey. Elle le confond souvent avec son frère jumeau Zack.

Woody Fink 
Personnage dans La Vie de croisière de Zack et Cody interprété par Matthew Timmons.
 
Woody est désordonné, stupide et très paresseux. Il ne vit que pour la nourriture, mais il est très gentil et naïf. Il est aussi superstitieux, et il déborde d'imagination à cause des multiples bandes dessinées qu'il lie. Il croit aux extraterrestres, aux fantômes et aux super-héros. Cody et lui partagent la même chambre, et Cody a du mal à le supporter. Woody a le don de faire des remarques au mauvais moment, et ça agace beaucoup Cody. Woody prend confiance en lui grâce à Cody et à Zack et il sort ensuite avec Addison, un moulin à parole immature mais sympathique.

Marcus Little 
Personnage dans La Vie de croisière de Zack et Cody ( et 3) interprété par Doc Shaw.

Ancien rappeur, il s'est fait renvoyer de sa maison de disques car il ne correspondait plus à son surnom, « le petit  ». Il est connu pour sa chanson, « Le rap du dentiste ». Dans un épisode, à Paris, il se fait voler son identité par un plus «  » que lui. Heureusement, à la fin, les gens se rendent compte que Marcus est le vrai Petit Little. Il n'a pas des liens très étroits avec Cody, mais plus avec Zack, car ils sont colocataires sur le SS Tipton.

Maddie Fitzpatrick 
Personnage de La Vie de palace de Zack et Cody interprété par Ashley Tisdale.
 
Jeune vendeuse de confiseries à l'hôtel Tipton dans La Vie de palace de Zack et Cody. Elle est complice avec Cody et Zack qui est amoureux d'elle. Elle est aussi la meilleure amie de London. Elle n'est pas présente dans La Vie de croisière de Zack et Cody car elle tournait dans  : Nos années lycée, à l'exception d'une apparition dans l' (Maddie en croisière) de la .

Personnage de Zack et Cody